

Toponyme

Le cap Corbelin est un cap d'Algérie, non loin d'Azeffoun ().

Corbelin, commune du département de l'Isère ;
 Corbelin, ancienne commune de la Nièvre, aujourd'hui intégrée à La Chapelle-Saint-André ;
 Corbelin, château dans le département de la Nièvre, qui se trouve sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-André.

Patronyme 
 Sylvie Corbelin (1958-), créatrice française de joaillerie.

Homonymie de toponyme